Ефременков — русская фамилия:

 Ефременков, Николай Васильевич (1920—1993) — советский, российский историк.
 Ефременков, Тимур Викторович (род. 1976) — российский актёр театра и кино.
 Ефременкова, Екатерина Олеговна (род. 1997) — российская шорт-трекистка, мастер спорта международного класса.